Wheat est un mot anglais désignant le blé.

Patronyme 
 Carolyn Wheat (1946-), femme de lettres américaine, auteur de roman policier.
 DeJuan Wheat (1973-), joueur américain de basket-ball.
  (né en 1950), créateur, avec son frère Jim Wheat, du personnage de fiction Richard B. Riddick.
 Zack Wheat (1888 - 1972), joueur américain de baseball

Musique 
 Whole Wheat Bread, groupe de punk rock américain

Cinéma 
 Wheat (film), film chinois.

Bière 
 VI Wheat
 Wheat beer

Toponyme 
 Wheat Ridge, ville des États-Unis

Divers 
 Wheat Kings de Brandon, club de hockey sur glace canadien
 Shredded wheat, céréales de petit-déjeuner fait de blé déchiqueté
 wheat est le nom d'une couleur du Web

Homonymie de patronyme